Giovanni di Bicci de' Medici, (1360-1429). Padre di Cosimo il Vecchio e bisnonno di Lorenzo il Magnifico.
 Giovanni di Cosimo de' Medici, (1421-1463). Figlio di Cosimo il Vecchio.
 Giovanni il Popolano, (1467-1498).
 Giovanni di Piero de' Medici, (ante 1444-?). Figlio naturale di Piero il Gottoso.
 Giovanni de' Medici, (1475-1521). Figlio di Lorenzo il Magnifico, cardinale eletto papa col nome di Leone X.
 Giovanni delle Bande Nere, (1498-1526). Nato Ludovico de' Medici, condottiero, figlio di Giovanni il Popolano e padre di Cosimo I.
 Giovanni di Cosimo I de' Medici, (1544-1562). Cardinale, secondo figlio maschio di Cosimo I.
 Don Giovanni de' Medici, (1567-1621). Figlio naturale di Cosimo I, ambasciatore in Spagna e pittore.